Křestní jméno Ondřej je také příjmením více osob:

 Augustin Ondřej (1887–1956) – český mineralog, profesor VŠCHT v Praze
 Iva Ondřejová (1945–2016) – česká archeoložka
 Ladislav Ondřej – více osob
 Miloš Ondřej (1940–2012) – český botanik
 Severin Ondřej (1889–1964) – český architekt
 svatý Svorad Ondřej (asi 980 – kolem roku 1030) – slovenský benediktin a poustevník, patron města Nitry a Nitranské diecéze
 Zdeněk Ondřej (* 1980) – český lední hokejista

podobné
 Ondra – příjmení

Česká příjmení